Frotz ist der Name:

 eines Z-machine-Emulators, siehe Z-machine

Frotz ist der Familienname folgender Personen:

 Augustinus Frotz (1903–1994), Weihbischof in Köln